Nosson Zwi Finkel bzw. Nosson Tzvi Finkel ist der Name folgender Personen:

* Nosson Tzvi Finkel (Slobodka) (Alter von Slobodka; 1849–1927), jüdischer Gelehrter und Rosch Jeschiwa
 Nosson Zwi Finkel (Mir) (1943–2011), jüdischer Gelehrter und Rosch Jeschiwa